Gisiger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gisiger (* 1954), Schweizer Radrennfahrer und Radsporttrainer
 Hansjörg Gisiger (1919–2008), Schweizer Maler und Bildhauer
 Sabine Gisiger (* 1959), Schweizer Regisseurin und Drehbuchautorin